Bolshevism on Trial (o Shattered Dreams) – film del 1919 diretto da Harley Knoles
Shattered Dreams – film del 1922 diretto da Paul Scardon
Un amore violento (Shattered Dreams) – film tv del 1990 diretto da Robert Iscove
Shattered Dreams – film del 1998 diretto da Sean P. Donahue
 Shattered Dreams – singolo dei Johnny Hates Jazz del 1987